Dvorce ist der Name mehrerer Orte

Dvorce u Bruntálu (Hof), Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
Dvorce u Jihlavy (Höfen), Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
Dvorce (Dworétz), Ortsteil von Jičín, Okres Jičín, Tschechien
Dvorce (Kyjov) (Schenkelhöfel), Ortsteil von Kyjov, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
Dvorce, Ortsteil von Lysá nad Labem, Okres Nymburk, Tschechien
Dvorce u Sedlce (Dworetz), Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Benešov, Tschechien
Dvorce u Stráže nad Nežárkou (Wurzen), Ortsteil von Stráž nad Nežárkou, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Dvorce u Tučap (Dworetz), Ortsteil von Tučapy u Soběslavi, Okres Tábor, Tschechien
Dvorce (Slowakei) (Bürgerhof), im Militärbezirk Javorina, Okres Kežmarok, untergegangene Ortschaft in der Slowakei

Červené Dvorce (Rotenhof), Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy
Dolní Dvorce u Kašperských Hor (Unterhöfen), Ortsteil von Kašperské Hory, Okres Klatovy, Tschechien
Dolní Dvorce u Telče (Unterhöfen), Ortsteil von Dyjice, Okres Jihlava, Tschechien
Horní Dvorce (Oberhöfen), Ortsteil von Zahrádky, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Malé Dvorce (Klein Maierhöfen), Ortsteil von  Přimda, Okres Tachov, Tschechien
 Nové Dvorce (Neuhof), Ansiedlung in der Gemeinde Horní Loděnice, Okres Olomouc
Velké Dvorce (Groß Maierhöfen), Ortsteil von Přimda, Okres Tachov, Tschechien